

Населені пункти та їхні частини

 Бронув — село в гміні Гура Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бронув — село в гміні Добромеж Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бронув — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Бронув — село в гміні Чеховіце-Дзедзіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Бронув — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бронув — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Бронув — осада в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки